Sezona Formule 1 2015 je šestinšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 15. marca 2015 z dirko za , končala pa se je 29. novembra 2015 z devetnajsto dirko sezone za . Prvič po  je potekala Velika nagrada Mehike. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Lewis Hamilton, moštvenega pa Mercedes.

Dirkači in moštva

|-
|rowspan=2|  Scuderia Ferrari
!rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2| SF15-T
|rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2| 
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
|-
|rowspan=2|  Sahara Force India F1 Team
!rowspan=2| Force India–Mercedes
|rowspan=2| VJM08
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| 
| align="center" | 11
|  
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 27
|  
|-
|rowspan=2|  Lotus F1 Team
!rowspan=2| Lotus–Mercedes
|rowspan=2| E23 Hybrid
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| 
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
|rowspan=2|  Jolyon Palmer
|-
| align="center" | 13
|  
|-
|rowspan=2|   Manor Marussia F1 Team
!rowspan=2| Marussia-Ferrari
|rowspan=2|  MR03
|rowspan=2|  Ferrari 059/3
|rowspan=2| 
| align="center" | 28
|  Will Stevens
|rowspan=2|  Fabio Leimer
|-
| align="center" | 9855
|  Roberto Merhi   Alexander Rossi
|-
|rowspan=2|  McLaren Honda
!rowspan=2| McLaren–Honda
|rowspan=2| MP4-30
|rowspan=2| Honda
|rowspan=2| 
| align="center" | 2014
|  Kevin Magnussen Fernando Alonso
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 22
|  Jenson Button
|-
|rowspan=2|  Mercedes AMG Petronas F1 Team
!rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| F1 W06 Hybrid
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| 
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
|-
|rowspan=2|  Infiniti Red Bull Racing
!rowspan=2| Red Bull–Renault
|rowspan=2| RB11
|rowspan=2| Renault
|rowspan=2| 
| align="center" | 3
|  
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
|-
|rowspan=2|  Sauber F1 Team
!rowspan=2| Sauber–Ferrari
|rowspan=2| C34
|rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2| 
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
|rowspan=2|  Raffaele Marciello
|-
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
|-
|rowspan=2|  Scuderia Toro Rosso
!rowspan=2| Toro Rosso–Renault
|rowspan=2| STR10
|rowspan=2| Renault
|rowspan=2| 
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
|-
|rowspan=2|  Williams Martini Racing
!rowspan=2| Williams–Mercedes
|rowspan=2| FW37
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| 
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
|rowspan=2|  Susie Wolff
|-
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 15. marec
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 2
|  Malezija
| Sepang
| 29. marec
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Sebastian Vettel
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 12. april
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  Bahrajn
| Bahrain
| 19. april
|  Lewis Hamilton
|  Kimi Räikkönen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 10. maj
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 24. maj
|  Lewis Hamilton
|  Daniel Ricciardo
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 7. junij
|  Lewis Hamilton
|  Kimi Räikkönen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 21. junij
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 9
|  V. Britanija
| Silverstone
| 5. julij
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 10
|  Madžarska
| Hungaroring
| 26. julij
|  Lewis Hamilton
|  Daniel Ricciardo
|  Sebastian Vettel
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 11
|  Belgija
| Spa
| 23. avgust
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 12
|  Italija
| Monza
| 6. september
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 13
|  Singapur
| Marina Bay
| 20. september
|  Sebastian Vettel
|  Daniel Ricciardo
|  Sebastian Vettel
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 14
|  Japonska
| Suzuka
| 27. september
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 15
|  Rusije
| Soči
| 11. oktober
|  Nico Rosberg
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 16
|  ZDA
| Americas 
| 25. oktober
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 17
|  Mehike
| México
| 1. november
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 18
|  Brazilija
| Interlagos 
| 15. november
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 19
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 29. november
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici 

2015
2015 v športu